Neurosis se puede referir a las siguientes acepciones:

Neurosis se refiere a una de las clasificaciones de las enfermedades mentales.
Neurosis o trastornos de la personalidad.
Neurosis, banda estadounidense de post-metal.
Neurosis o Neurosis Inc., banda de death metal colombiana.